Роберт Джон Хиббс (; 21 апреля 1943 — 5 марта 1966) — офицер армии США. Окончил университет Северной Айовы. Удостоился высшей военной награды США — медали Почёта — за свои действия в ходе Вьетнамской войны.

Биография 
Вступил в ряды армии в г. Де-Мойн (штат Айова) в августе 1964 года. По состоянию на 5 марта 1966 года служил в звании второго лейтенанта роты В второго батальона 28-го пехотного полка первой пехотной дивизии. Окончил школу кандидатов в офицеры армии в Форт-Беннинге, штат Джорджия. 5 марта 1966 года в ходе операции Cocoa Beach близ Don Dien Lo Ke (Республика Вьетнам) его патруль заметил отряд Вьетконга, приближающийся к позиции второго батальона. Хиббс повёл свой небольшой отряд в атаку на противника и вместе с другим солдатом вызвался спасти раненого товарища. Добравшись до раненого, Хиббс остался, чтобы вести прикрывающий огонь и был смертельно ранен в ходе атаки вражеского пулемётного гнезда. За свои действия в ходе битвы он был спустя год (24 февраля 1967 года) посмертно награждён медалью Почёта.

На момент гибели ему было 22 года. Хиббс был похоронен на кладбище Гринвуд в Сидар-Фолс, штат Айова.

В его честь был назван кампус университета Северной Айовы. К востоку от западного спортзала был возведён памятник и флагшток с его именем.

Наградная запись к медали Почёта 

 За выдающуюся храбрость и отвагу, проявленные с риском для жизни при выполнении служебного долга и за его пределами. Второй лейтенант Хиббс командовал засадной группой из 15 человек второго батальона, когда его отряд заметил роту Вьетконга, наступающую вдоль дороги по направлении к позициям второго батальона. Проинформировав командный пункт по радио о грозящем нападении он построил своих людей перед надвигавшимися вьетконговцами, разместил две мины на их пути и когда повстанцы приблизились на 20 футов к позиции патруля он привёл в действие две противопехотных мины, ранив или убив половину вражеской роты. Затем, прикрывая отступление своего патруля, он бросал ручные гранаты, вышел на открытую дорогу и открыл огонь по оставшимся вьетконговцам численностью приблизительно в 50 человек. Воссоединившись со своими людьми, он повёл их к периметру батальона, когда патруль наткнулся на тыловые части другой вьетконговской роты, развернувшейся для атаки на батальон. Воспользовавшись преимуществом внезапности, он возглавил атаку против вьетконговцев, прорвался через силы повстанцев и полностью сорвал их наступление. Затем узнав, что раненый солдат патруля оказался в районе между двумя отрядами противника и несмотря на то что он находился в безопасном месте и сам был ранен в ногу, он с сержантом вернулись на поле боя, чтобы найти раненого. После того как они пробрались через шквальный огонь двух вьетконговских пулемётов сержант подобрал поверженного солдата и потащил его к своим в то время как второй лейтенант Хиббс остался позади, ведя прикрывающий огонь. Вооружённый только винтовкой М-16 и пистолетом, но настроенный разрушить вражеские позиции он атаковал два пулемётных гнезда и был повержен. Перед гибелью от смертельных ран он уничтожил ночной телескопический прицел на своей винтовке, чтобы её не захватили и не использовали вьетконговцы. Своей глубокой заботой о товарищах-солдатах и отвагой проявленной с риском для жизни при выполнении долга службы и за его пределами второй лейтенант Хиббс поддержал высочайшие традиции армии США и заслужил великую честь для себя и Вооружённых сил своей страны.

См. также 
 Список участников Вьетнамской войны, награждённых медалью Почёта

Примечания

Ссылки 
 
 

Офицеры США
Участники войны во Вьетнаме
Награждённые медалью Почёта (США)
Участники Вьетнамской войны, награждённые медалью Почёта (США)
Похороненные в Айове
Погибшие в боях Вьетнамской войны
Умершие во Вьетнаме